Lumberton kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Lumberton (Mississippi)
Lumberton (North Carolina)
Lumberton (Texas)